Sandby distrikt kan syfta på:

 Sandby distrikt i Mörbylånga kommun i Kalmar län
 Norra Sandby distrikt i Hässleholms kommun i Skåne län
 Södra Sandby distrikt i Lunds kommun i Skåne län